Гуэхар-Сьерра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 239 км². Население — 2988 человек (на 2010 год). Расстояние — 16 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Güéjar Sierra realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Güéjar Sierra

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады